Вінікхааб-То'к (д/н — після 648) — ахав Шукальнааха у 643 — після 648 роках.

Життєпис 
Про батьків та попередника достеменних відомостей немає. В день 9.10.10.8.16, 7 Кіб 9 Сек (31 травня 643 року) відбулася церемонія інтронізації Вінікхааб-То'к'а. Його коронація відбувалася під егідою Яшун-Балама III, ахава Па'чанського царства.

Вважається, що Вінікхааб-То'к' коронувався вже вдруге. Це було пов'язано з тим, що Вінікхааб-То'к' спочатку підтримував ворогів Па'чана, але потім змінив курс і став васалом Яшун-Балама III. Церемонія пройшла не в Усііхвіце, столиці царства, а в місцевості …-Туун. Така обставина була наслідком запеклої боротьби всередині Шукальнаахського царства.

Становище Вінікхааб-То'к'а на троні залишалося непевним. В день 9.10.15.1.8, 8 Ламат 1 Муваан (8 грудня 647 року) він змушений був тікати з Усііхвіца, а повернувся в день 9.10.15.4.8, 3 Ламат 1 Кумк'у (6 лютого 648 року) при підтримці па'чанського війська.

Про подальшу діяльність цього ахава відомо недостатньо. У 650-х роках внаслідок поразки його суверена — Яшун-Балама III — від царства Йокіб-К'ін, також вимушений був визнати зверхність останнього. Втім на церемонії принесення васалітету 658 року не був присутній. Замість нього вірність Іцам-К'ан-Аку III, йокібському ахаву, засвідчили керівники областей — Ах-Чак-Холь з Саклакаля та Їч'аак-Паат з Бубульхи, атакож адмірал («людина, що веде каное») Чаналь-Чак-Чивох.

Дата смерті Вінікхааб-То'к невідома.

Джерела 
 Biro P. Las piedras labradas 2, 4 y 5 de Bonampak y los reyes de Xukulnah en el siglo VII // Estudios de Cultura Maya, Volúmenes XXIX, 2007. — P. 49
 Беляев Д. Д., Сафронов А. В. Династическая история Йокиба во второй половине VIII века // Вопросы эпиграфики. Выпуск 7. Часть 1. [Сб. ст.] / Университет Дмитрия Пожарского / Отв. ред. А. Г. Авдеев. — М.: Русский Фонд Содействия Образованию и Науке, 2013. — С. 539—541.
 Martin S. Moral-Reforma y la contienda por el oriente de Tabasco // Arqueología Mexicana. — 2003. — Vol. 11, No. 61. — P. 45-47.

Царі Бонампаку